Il doppio del Barcelona Ladies Open 1993 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1993.

Conchita Martínez e Arantxa Sánchez hanno battuto in finale Magdalena Maleeva e Manuela Maleeva 4–6, 6–1, 6–0.

Teste di serie 

 Conchita Martínez /  Arantxa Sánchez (campionesse)
 Isabelle Demongeot /  Radka Zrubáková (quarti di finale)

 Mercedes Paz /  Mary Pierce (semifinali)
 Amanda Coetzer /  Judith Wiesner (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Barcelona Ladies Open 1993